El Pueblo se puede referir a:
 El Pueblo, periódico valenciano que se publicó desde 1894 hasta la Guerra Civil.
 El Pueblo, periódico catalán publicado en Tortosa entre 1901 y 1938.
 El Pueblo, periódico gallego publicado en Vigo entre 1913 y 1914.
 El Pueblo Manchego, periódico español editado en Ciudad Real entre 1911 y 1938.
 El Pueblo, periódico arequipeño emblemático de la ciudad, fundado en 1905.
 El Pueblo, antiguo periódico argentino (1900-1960).
 El Pueblo, periódico chileno de la región de Coquimbo.
 El Pueblo, periódico colombiano.
 El Pueblo, antiguo periódico uruguayo.
 El Pueblo, periódico uruguayo de Salto (Uruguay).
 El pueblo, serie de televisión española de comedia emitida por Telecinco.